Bee Gees
 .bg – domena internetowa przypisana dla stron internetowych z Bułgarii
 Bg, BG – przerwa energetyczna (z ang. band gap)

Geokodowanie 
 BG – Bułgaria (oznaczenie kodowe ISO 3166-1 w wersji dwuliterowej alfa-2)